Karel Míšek je jméno více osobností:

 Karel Míšek (1915) (1915–2009) – český typograf, tvůrce písma, grafik, ilustrátor
 Karel Míšek (1945), nar. 8. 6. 1945 – český grafik a typograf, předseda Asociace užité grafiky a grafického designu, předseda ochranné organizace autorské Gestor, vedoucí ateliéru grafického designu a katedry vizuálních komunikací na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem